|-
| 28601 - ||  || 4 martie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 28602 - ||  || 4 martie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 28603 - ||  || 4 martie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 28604 - ||  || 5 martie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 28605 - ||  || 6 martie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 28606 - ||  || 6 martie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 28607 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28608 - ||  || 12 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 28609 - ||  || 12 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 28610 - ||  || 12 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 28611 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28612 - ||  || 25 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 28613 - ||  || 29 martie 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 28614 Vejvoda ||  || 25 martie 2000 || Kleť || Kleť
|-
| 28615 - ||  || 31 martie 2000 || Reedy Creek || 
|-
| 28616 - ||  || 28 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28617 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28618 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28619 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28620 - ||  || 27 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 28621 - ||  || 27 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 28622 - ||  || 27 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 28623 - ||  || 27 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 28624 - ||  || 28 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28625 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28626 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28627 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28628 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28629 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28630 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28631 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28632 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28633 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28634 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28635 - ||  || 28 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28636 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28637 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28638 - ||  || 30 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28639 - ||  || 30 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28640 - ||  || 30 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28641 - ||  || 30 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28642 - ||  || 30 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28643 - ||  || 30 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28644 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28645 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28646 - ||  || 26 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 28647 - || 2000 GW || 2 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 28648 - || 2000 GY || 2 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 28649 - ||  || 4 aprilie 2000 ||  || 
|-
| 28650 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28651 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28652 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28653 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28654 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28655 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28656 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28657 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28658 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28659 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28660 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28661 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28662 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28663 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28664 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28665 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28666 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28667 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28668 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28669 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28670 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28671 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28672 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28673 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28674 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28675 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28676 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28677 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28678 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28679 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28680 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28681 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28682 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28683 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28684 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28685 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28686 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28687 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28688 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28689 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28690 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28691 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28692 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28693 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28694 - ||  || 3 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28695 - ||  || 4 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28696 - ||  || 4 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28697 - ||  || 4 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28698 - ||  || 4 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28699 - ||  || 4 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28700 - ||  || 4 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-